Пеллер (Peller) — фамилия.

Известные носители 
  (1928—1998) — венгерский футболист, чемпион Венгерской Народной Республики в составе клуба МТК (1951, 1953).
 Пеллер, Владимир Израйлевич (1913—1978) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1966), член Центрально ревизионной комиссии КПСС (1971—1976).
  (род. 1937) — венгерский звукоинженер, лауреат премии Белы Балаша Совета министров Венгерской Народной Республики (1983).

См. также 
 Преллер
 Пфеллер
 Пфаллер, Роберт